Galvany ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Galvany (1878–1944), spanische Opernsängerin (Sopran)
 Marisa Galvany (geb. 1936), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Galvani